13-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 1972 года проходил в болгарских городах Варна и Бургас с 6 по 16 октября. В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных. На первом этапе все команды в 2-х группах определили шестёрку участников второго этапа. На втором этапе 6 сборных команд в групповом турнире разыграли медали чемпионата. Чемпионками Европы в 11-й раз стали баскетболистки сборной СССР.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Финальный раунд

Квалификационный раунд за 7-е — 12-е места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1972 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1972 на сайте www.todor66.com

1972
1972 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1972 году